Alopecurus aquaticus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus aquaticus descrita por (Dumort.) Tinant es el Alopecurus arundinaceus de Poir. 
Alopecurus aquaticus descrita por Dumort. es el Alopecurus pratensis var. aquaticus de (Dumort.) Mathieu

Referencias